Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec (SOŠ&SOU J. Hradec), je vzdělávací institucí v jihočeském městě Jindřichův Hradec. Od 26.7.1888, kdy byla škola ustavením Ministerstva orby ve Vídni založena, několikrát změnila název i zaměření. Od roku 2008 je tvořena dvěma pracovišti a to pracovištěm Jáchymova (SOŠ) a Miřijovského (SOU).

Poskytuje vzdělání jako střední odborná škola, tedy úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou a jako střední odborné učiliště poskytující střední vzdělání, zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou. Délka studia činí zpravidla čtyři roky. Kromě toho může nabízet i dvouleté či tříleté studium v oborech učňovských, poskytujících střední odborné vzdělání.

Externí odkazy 
 
 Facebook školy na adrese www.sosu.cz … navštivte nás.

Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Příspěvkové organizace Jihočeského kraje
Školy v Jindřichově Hradci
Školy založené roku 1888